Рейс 217 может иметь следующие значения:
 Рейс 217 Pan American
 Рейс 217 Аэрофлота